Filippa Charlotta  av Preussen född 13 mars 1716 i Berlin, död 17 februari 1801 i Braunschweig, var hertiginna av Braunschweig-Wolfenbüttel 1735-1780. Hon var dotter till kung Fredrik Vilhelm I av Preussen och Sofia Dorotea av Hannover. Gift i Berlin 2 juli 1733 med hertig Karl I av Braunschweig-Wolfenbüttel. Hon var en välkänd intellektuell i Tysklands kulturliv. 

De parallellt arrangerade äktenskapen mellan henne och hennes man samt hennes bror Fredrik och makens syster Elisabet Kristina av Braunschweig-Bevern skedde som ett led i ett alliansfördrag mellan Preussen och Braunschweig. Alliansen ledde till Braunschweigs stöd för Preussen under sjuårskriget 1755-63 och hennes söners inlemmande i den preussiska armén. 

Filippa Charlotta beskrivs som finkänslig och välbildad och kulturellt intresserad. Hon arbetade med ett utdrag av filosofen Christian von Wolff på franska och deltog under inflytande av sin rådgivare Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem aktivt i det tyska kulturlivet. Hon var en beundrare av poeten Salomon Gessner, underhöll en relation med Friedrich Gottlieb Klopstock och lämnade efter sig ett bibliotek på 4000 volymer till Wolfenbüttelbiblioteket.

Anfäder

Referenser

 

Födda 1716
Avlidna 1801
Kvinnor
Preussens prinsessor
Personer från Berlin